Dorcas ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dorcas (Florida)
 Dorcas (Ohio)
 Dorcas (West Virginia)

Siehe auch:
 Dorkas, weiblicher Vorname 
 Dorca